Billion Dollar Babies – album zespołu Alice Cooper wydany w 1973 roku nakładem wytwórni Warner Bros. Records.

Lista utworów

Skład 
 Alice Cooper – wokal, harmonijka
 Glen Buxton – gitara
 Michael Bruce – gitara rytmiczna, keyboard
 Dennis Dunaway – bas
 Neal Smith – perkusja
 Donovan – wokal w "Billion dollar babies"
 Steve "Deacon" Hunter – gitara 
 Mick Mashbir – gitara
 Dick Wagner – gitara
 Bob Dolin – keyboard
 David Libert – wokal

Przypisy 

Albumy Alice Coopera
Albumy Warner Bros. Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1973
Albumy wyprodukowane przez Boba Ezrina